Дю Рё () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дю Рё, Жан II де Крой (ум. 1581) — 2-й граф дю Рё и Священной Римской империи, военачальник и государственный деятель Испанских Нидерландов,
 Дю Рё, Эсташ де Крой (ок. 1505—1538) — епископ Арраса с 1524.